Лавор — кантон во Франции, департамент Тарн
 Лавор — коммуна во Франции, департамент Дордонь
 Лавор — коммуна во Франции, департамент Тарн

См. также 
 Вивье-ле-Лавор
 Вильнёв-ле-Лавор
 Камбон-ле-Лавор
 Сен-Льё-ле-Лавор